El término Plaza 9 de Julio se puede referir:

Canciones 
a la canción Plaza 9 de Julio, vals del grupo folklórico Los Chalchaleros dedicada a la plaza 9 de julio de Salta;

Edificios 
 al Edificio Plaza 9 de Julio de la ciudad de Córdoba;

Espacios verdes 
a la Plaza 9 de Julio de Salta (Argentina).
al Parque 9 de Julio de San Miguel de Tucumán.
a la Plaza 9 de Julio de Posadas, Misiones (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Junín, Buenos Aires (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de San Luis (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de San Isidro, Buenos Aires (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de San Rafael, Mendoza (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de La Rioja (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Resistencia, Chaco (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Pergamino, Buenos Aires (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Rafaela, Santa Fe (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Alvear, Corrientes (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio, Martínez, San Isidro, Buenos Aires (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Esquina, Corrientes (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Mendoza (Argentina).
a la Plaza 9 de Julio de Ucacha, Córdoba (Argentina).